Collingwood kan syfta på:

 Collingwood (efternamn) – ett engelskt efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Collingwood, Victoria – en stadsdel i Victoria, Yarra,

Kanada 

 Collingwood, Ontario, ort, Ontario,

Nya Zeeland 

 Collingwood, Nya Zeeland – en ort i Tasman, Tasman District, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar